Die International Lawn Tennis Challenge 1935 war die 30. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen, wobei die Amerikazone in eine Nord- und Mittelamerikagruppe und eine Südamerikagruppe unterteilt waren. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug.

Da aufgrund zunehmender politischer Spannungen in Europa die Anzahl der teilnehmenden Staaten einen starken Rückgang verzeichnete, waren alle Bewerber im Hauptbewerb startberechtigt, und der Ausgang der letztjährigen Qualifikationsrunde war nichtig.

Im Kontinentalplayoff setzten sich die USA gegen Deutschland durch, unterlagen aber im anschließenden vom 27. bis 30. Juli stattfindenden Finale Titelverteidiger Großbritannien klar mit 5:0. Es war dies der bisher achte Titel Großbritanniens, und bereits der dritte in Folge.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 18 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus vier Teilnehmern in der Nord- und Mittelamerikagruppe, und zwei Teilnehmern in der Südamerikagruppe.

Nord- und Mittelamerikagruppe

Südamerikagruppe

Das Turnier

Europazone

Amerikazone 
Die Sieger der beiden Gruppen spielten in einem Kontinentalplayoff um den Einzug ins Playoff gegen den Sieger der Europazone.

Nord- und Mittelamerikagruppe

Südamerikagruppe

Kontinentalplayoff 
Brasilien trat nicht zum innerkontinentalen Playoff gegen die USA an.

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Deutschland.

Finale 
Im Finale zwischen Großbritannien und den USA konnte sich der britische Titelverteidiger klar mit 5:0 durchsetzen.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1935
Tennisturnier 1935